Le prix Gémeaux de la meilleure émission ou série des arts de la scène ou documentaire des arts est une récompense annuelle remise par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision à une production francophone canadienne dans le domaine des documentaires artistiques.

Liste des prix 
 2009 : Ramdam

Prix Gémeaux